Thumatha är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Walker 1866. Thumatha ingår i familjen björnspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Björnspinnare
Thumatha